2. division i ishockey 1977-78 var turneringen på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 1977-78. Det var den 18. sæson af 2. division og den havde deltagelse af otte hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold. Holdene spillede om én oprykningsplads til 1. division i 1978-79.

Turneringen blev vundet af Frederikshavn IK, som vandt 2. division for tredje sæson i træk og fjerde gang i alt, og som dermed rykkede op i 1. division for første gang siden 1974.

Resultater og stillinger 

De otte deltagende hold spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

Se også 
 1. division i ishockey 1977-78

Kilder / eksterne henvisninger 
 HVEM HVAD HVOR 1979
 Hockey Archives - Championnat du Danemark 1977/78

Noter 

1977-78
Ishockey i 1977
Ishockey i 1978